Жілберту () португальське чоловіче ім'я:

 Жілберту Рібейру Гонсалвіш (1980), бразильський футболіст
 Жілберту да Сілва Мелу (1976), бразильський футболіст
 Жілберту Сілва (1976), бразильський футболіст